Greg Soussan, photographe portraitiste français.
 Phil Soussan, bassiste, compositeur et producteur de musique d'origine britannique. 
 Pierre Lévy-Soussan, psychiatre-psychanalyste français.
 Sabrina Soussan (1969-), ingénieure et dirigeante d'entreprise de nationalités française et allemande.

Voir aussi 
 Bensoussan